Пучко́вская — женская форма фамилии 
 Известные носители 
 Пучковская, Надежда Александровна (1908—2001) — советский офтальмолог.
 Пучковская, Галина Александровна (1934—2010) — советский и украинский физик.